Гнейзенау, Август Нейтхардт фон (1760—1831) — прусский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-фельдмаршал.

Корабли и суда 
 Гнейзенау — немецкий фрегат, погибший в 1900 близ Малаги.
 Гнейзенау — немецкий крейсер периода первой мировой войны.
 Гнейзенау — немецкий линкор периода второй мировой войны.
 Gneisenau — учебный фрегат Бундесмарине класса «Hunt».
 Гнейзенау — немецкий пароход компании «Norddeutscher Lloyd».
 Гнейзенау (1935 — 1940) — немецкое пассажирское судно.

Топонимы 
 Гнейзенауштадт — район, включающий в себя окрестности города Шильдау.
 Гнейзенау — замок в округе Рорбах, Верхняя Австрия.
 Гнейзенау — шахта в пригороде Дортмунда.
 Гнайзенауштрассе — станция Берлинского метрополитена.